Horia peut désigner plusieurs communes et villages :

 Horia, une commune roumaine du județ de Neamț
 Horia, une commune roumaine du județ de Constanța
 Horia, une commune roumaine du județ de Tulcea
 Hilișeu-Horia, une commune roumaine du județ de Botoșani
 Horia, un village de la commune roumaine de Vladimirescu, dans le județ d'Arad
 Horia, un village de la commune roumaine de Surdila-Greci, dans le județ de Brăila
 Horia, un village de la commune roumaine de Mitoc, dans le județ de Botoșani
 Horia, un village de la commune roumaine de Axintele, dans le județ de Ialomița

Horia est aussi le nom de 

 Vintila Horia, (1915-1992), écrivain roumain

Horia est un prénom roumain porté par :

 Horia Tecău, joueur de tennis
 Horia Sima, politicien fasciste de l'Entre-deux-guerres
 Horia Surianu, compositeur
 Horia Damian (1922-2012), peintre et sculpteur
 Horia Liman, journaliste et écrivain
 Horia-Roman Patapievici, écrivain et essayiste
 Horia Niculescu, footballeur
 Horia Hulubei (1896-1972), physicien

Prénom roumain
Homonymie de prénom